Parasabella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1867. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Demonax. Enligt Catalogue of Life ingår Parasabella i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Parasabella